Левкович — фамилия.

Известные носители 
 Левкович, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; поручик; № 4039; 2 октября 1827.
 Левкович, Анатолий Иосифович (род. 1953) — белорусский политик, один из основателей Белорусской социал-демократической партии «Грамада».
 Левкович, Василий Михайлович (1920—2012) — украинский националистический деятель периода Второй Мировой войны.
 Левкович, Елизавета Николаевна (1900—1982) — советский учёный-вирусолог, профессор, доктор медицинских наук.
 Левкович, Илья Михайлович (1880—1944) — белорусский поэт, литературовед, переводчик.
 Левкович, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5958; 3 декабря 1839.
 Левкович, Нина (известна как: Абрамчик, псевдоним: Нина Роса; 1916—2004) — белорусский общественный-политический деятель, писательница.
 Левкович, Янина Леоновна (1920—?) — пушкиновед, ленинградская блокадница.

См. также 
 
 Гудим-Левкович, Павел Павлович